Greyhound (slovensko hrt) je lahko:
Greyhound Lines, ameriško avtobusno podjetje
Greyhound (koktajl)
Grumman C-2 Greyhound, ameriško palubno transportno letalo
Greyhound Air, kanadski letalski prevoznik
Greyhound (film) - ameriški vojni film režiserja Aarona Schneiderja (2020)
HMS Greyhound - več plovil Kraljeve vojne mornarice